Вулиця Андрія Сахарова (також вулиця Сахарова, вулиця Академіка Сахарова, вулиця Академіка Андрія Сахарова) — назва вулиць у різних населених пунктах України та інших країн світу.

 Вулиця Сахарова — вулиця в місті Верхньодніпровськ.
Вулиця Академіка Сахарова — вулиця в місті Вижниця.
Вулиця Академіка Сахарова — вулиця в місті Винники.
Вулиця Сахарова — вулиця в місті Володимир-Волинський.
Вулиця Андрія Сахарова — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Сахарова — вулиця в місті Дрогобич.
Вулиця Сахарова — вулиця в місті Дунаївці.
 Вулиця Академіка Сахарова — вулиця в місті Івано-Франківськ.
Вулиця Сахарова — вулиця в місті Коломия.
Вулиця Сахарова — вулиця в місті Краматорськ.
Вулиця Сахарова — вулиця в місті Кривий Ріг.
Вулиця Сахарова — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Сахарова — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Сахарова — вулиця в місті Миколаїв, Миколаївська область.
Вулиця Сахарова — вулиця в місті Миколаїв, Львівська область.
Вулиця Сахарова — вулиця в місті Мостиська.
 Вулиця Академіка Андрія Сахарова — вулиця в місті Одеса.
Вулиця Сахарова — вулиця в місті Сімферополь.
 Вулиця Академіка Андрія Сахарова — вулиця в місті Тернопіль.

Колишні назви:
Вулиця Академіка Андрія Сахарова — колишня назва вулиці Левка Лук'яненка у місті Дубно.

Вулиці, названі на честь людей